Argenta steht für:
 Argenta (Fotopapierfabrik) in München, Bayern
 Argenta (Schokoladenmanufaktur) in Weißenfels, Sachsen-Anhalt
 Fiat Argenta, ein Pkw-Modell von Fiat

Argenta ist der Familienname folgender Personen:
 Nancy Argenta (* 1957), kanadische Sängerin (Sopran)

Argenta ist der Name folgender geographischer Objekte

in Italien:
 Argenta (Emilia-Romagna), Stadt in der Provinz Ferrara

in Kanada:
 Argenta (British Columbia)

in den Vereinigten Staaten:
 Argenta (Illinois), im Macon County
 Argenta (Montana), im Beaverhead County
 Argenta (Nevada), im Lander County
 Argenta (Texas), im Live Oak County
 Argenta Township, im Lander County, Nevada
 ehemaliger Name von North Little Rock in Arkansas (von 1904 bis 1917)
 Argenta Lake, See im Putnam County, Florida
 Argenta Millsite, Mine im Beaverhead County, Montana